

Freguesias de Penafiel, Portugal
São Mamede de Recezinhos
São Martinho de Recezinhos

Desambiguações de topônimos